Das Open GDF Suez de Touraine 2014 war ein Damen-Tennisturnier in Joué-lès-Tours. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 13. bis 19. Oktober 2014 in der Halle statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Joué-lès-Tours